Denumirea de Pancevo se poate referi la următoarele localități:

 Pančevo, un oraș în Serbia;
 Pancevo, un sat în regiunea Blagoevgrad, Bulgaria;
 Păncevo, un sat în regiunea Burgas, Bulgaria.